Podurile se poate referi la:
 Construcții
 Podurile, Prahova
 Podurile, Vrancea

 Film
 1973 Podurile (Мосты), regia Vasile Pascaru